Salten (Denemarken), een plaats in Denemarken
 Salten (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
 Felix Salten